Ярослав Степанович Курко ( , м. Коломия, Івано-Франківська область) — український політик, перший заступник голови Чернівецької обласної ради.

Освіта 
Освіта вища — Чернівецький державний університет (1979, історик), Київський національний університет ім. Т. Шевченка (1995, юрист).

Кандидат історичних наук, доцент.

Кар'єра 
Після закінчення ЧДУ працював в університеті.

1981–1984 — навчання в аспірантурі Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

З 1994 — голова правління Чернівецької обласної організації товариства «Знання» України, член президії правління товариства «Знання» України.

1998–2003 — керівник регіонального відділення проекту UKRels (USAID) «Приватизація земель несільськогосподарського призначення в Україні».

1991–2013 — доцент кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

З 2013 — доцент кафедри історії України історичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

2010–2014 — директор МПП ІКЦ «Експерт-право».

Червень 2014 — обраний першим заступником голови Чернівецької обласної ради.

Депутат Чернівецької обласної ради VI скликання від політичної партії «Фронт Змін», у 2012–2014 роках керівник фракції «Фронту Змін».

Посилання 
 Molbuk.ua 

Випускники Київського університету
Науковці Чернівецького університету
Політики України
Депутати Чернівецької обласної ради
Члени «Фронту Змін»
Члени КПРС
Лектори